Аголи Агбо () — последний король Дагомеи (1894—1900).

Будучи младшим братом дагомейского короля Беханзина, в 1894 году, после его поражения во Второй франко-дагомейской войне, по одобрению французов Аголи Агбо стал новым королём Дагомеи. Его кандидатура была предложена французским колониальным губернатором Альфредом Доддсом. На момент избрания в качестве нового правителя Аголи Агбо выполнял функции начальника штаба дагомейской армии.

Функции Аголи Агбо как правителя были крайне ограниченны. При нем существовал французский вице-король, контролирующий все его действия, а реальная власть в Дагомее принадлежала французам. 12 февраля 1900 года, спустя 6 лет после начала правления Аголи Агбо, Франции удалось урегулировать все вопросы о присоединении Дагомеи к колониальным владениям Франции. Как следствие, король был низложен и сослан в Габон. В 1910 году, правда, ему было разрешено вернуться на родину.

Примечания

Литература 
 Joseph Adrien Djivo, Le protectorat d’Abomey : Ago-Lí-Agbó, 1894—1900 (la fin de la monarchie du Danxome), Université nationale du Bénin, Département d’histoire et d’archéologie, Abomey-Calavi, R.P.B., 1985, 122 p.

Ссылки 
 " Deux visites au roi Agoliagbo à Abomey " (Victor-Louis Maire, Dahomey : Abomey, décembre 1893 — Hyères, décembre 1903, A. Cariage, Besançon, 1905, p. 69-81, en ligne sur Gallica)

Персоналии:Бенин
Короли Дагомеи